Ny-Friesland est un territoire administratif norvégien situé au nord-est du Spitzberg dans le Svalbard. Il s'y trouve le point le plus septentrional de l'île : Verlegenhuken qui définit le nord géographique de Hinlopenrenna et le détroit d'Hinlopen. À l'ouest se trouve le fjord Wijdefjorden, et au sud les montagnes d'Atomfjella et Chydeniusfjella qui marquent la frontière avec la Terre d'Olav V.

Ny-Friesland compte des montagnes escarpées dans le sud-ouest jusqu'à  : Newtontoppen, le point culminant du Svalbard, mais aussi Perriertoppen (), et d'autres moins abruptes dans le nord et à l'est. Au nord-est se trouvent deux grands glaciers : Åsgardfonna et  Valhallfonna, au sud-est Balderfonna  vers le détroit de Hinlopen.

Il n'existe pas d'habitations dans cette partie du Spitzberg et toute expédition doit être signalée au Sysselmann. La côte est vers le détroit d'Hinlopen,fait partie de la Réserve naturelle de Nordaust-Svalbard. La zone côtière sur les deux côtés du Wijdefjorden fait partie du Parc national d'Indre Wijdefjorden.

Arve Staxrud a été le premier à traverser le Ny-Friesland quand, en 1913, il partit pour sauver les survivants de l'expédition menée par Herbert Schröder-Stanz à Sorgfjorden.

Ny-Friesland est nommé d'après la  Frise aux Pays-Bas.

Références

Liens externes 
 

Territoire au Svalbard